Wickremanayake ist der Familienname folgender Personen:

 Ratnasiri Wickremanayake (1933–2016), sri-lankischer Politiker (SLFP), Premierminister von Sri Lanka 

Siehe auch:
 Jayathma Wickramanayake (* 1990), sri-lankische Aktivistin und UN-Sondergesandte für Jugend